Улица Апте́эги () — улица в Старом городе Таллина, столицы Эстонии, между Ратушной площадью и улицей Вене. Протяжённость улицы — 71 метр.

История 
Улица возникла в XIII веке в ходе расширения города. Упоминается впервые в 1363 году как «улица, ведущая к монахам» или ведущая от рыночной площади к Доминиканскому монастырю.

С 1364 года улицу называли также Рятсепате () или улицей портных, поскольку на ней находились дома и мастерские членов портняжного цеха. После большой эпидемии чумы 1602−1603 годов число клиентов значительно сократилось, с улицы исчезли последние мастерские портныx, и в 1603 году она получила своё сегодняшнее имя. Аптечной улицей её стали называть из-за находящейся у её выхода на Ратушную площадь Ратушной аптеки, одной из старейших аптек в Европе и на сегодняшний день — одной из главныx достопримечательностей Старого города Таллина.

Застройка 
 Дом 2 — трёхэтажное здание, построено в 1917 году.
 Дом 3 — Домская школа.
 Дом 6 — Таллинский Дом Учителя (регистрационный адрес: ул. Аптеэги 6 / Ратушная пл. 14 / ул. Вене 5). В доме находится т. н. Пряная комната (), в которой проводятся семинары, учебные занятия и пр..

Улица в кинематографе 
 На улице снят эпизод фильма «Приключения жёлтого чемоданчика», в начале фильма по ней бежит влюбленная парочка.

Примечания 

Улицы Старого Таллина
Улицы по алфавиту